La Revolución Digital, también a veces llamada Tercera Revolución Industrial o Revolución científico-tecnológica, es el proceso que ha hecho añadirse a las tecnologías conocidas como analógica, mecánica y electrónica, una nueva tecnología, en ocasiones de reemplazo de las anteriores, llamada tecnología digital. Este período de transición tuvo lugar entre finales de los años 1950 y finales de los 70, con la adopción y proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales, tecnologías todas ellas que siguen siendo utilizadas en la actualidad. De manera implícita, el término también se refiere a los cambios radicales provocados por la computación y la tecnología de la comunicación durante (y después) de la segunda mitad del siglo XX. Análoga a la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial, la Revolución Digital marcó el comienzo de la Era de la información.

En el centro de esta revolución esta la producción en masa y el uso generalizado de circuitos lógicos digitales, y sus tecnologías derivadas, incluidas la computadora digital, el teléfono celular digital, e Internet.

Las tendencias de las revoluciones tecnológicas 

La Revolución Agrícola originó las ciudades agrícolas del mundo antiguo en el Oriente Medio, Mesoamérica, China, el Valle del Indo, el sur de Europa, y América del Sur.

Luego, la Revolución Industrial llevó al surgimiento en el siglo XIX de ciudades industriales como Mánchester, Newcastle Upon Tyne, y Nueva York. En el siglo XX, el auge de la economía de servicios hizo que la gente saliera de las ciudades industriales y se mudase a los suburbios.

La Revolución Industrial y la Revolución Digital en la actualidad se están llevando a cabo en China y la India a medida que allí las personas dejan las zonas rurales y migran a ciudades industriales y de alta tecnología, como Pekín, Shanghái, y Bombay.

Aumento en el uso de la tecnología digital, 1990-2021

1990 

 Suscriptores de teléfonos: 12.4 millones (0.25% de la población mundial en 1990)
 Usuarios de Internet: 2.8 millones (0.05% de la población mundial en 1990)

2002 

 Suscriptores de teléfonos: 1200 millones (19% de la población mundial en 2002)
 Usuarios de Internet: 631 millones (11% de la población mundial en 2002)

2010 

 Suscriptores de teléfonos: 4000 millones (67% de la población mundial en 2010)
 Usuarios de Internet: 1800 millones (26.6% de la población mundial en 2010)

2021 

 Suscriptores de teléfonos: 7101 millones (89.84% de la población mundial en 2021)
 Usuarios de Internet: 4700 millones (60.1% de la población mundial en 2021)

Breve historia 

La tecnología subyacente fue inventada en la segunda mitad del siglo XIX, incluyendo la máquina analítica de Babbage y el telégrafo. La comunicación digital se convirtió en económica para la adopción generalizada después de la invención de la computadora personal. Claude Shannon, un matemático de Bell Labs, es acreditado por haber establecido los cimientos de la digitalización en su artículo innovador A Mathematical Theory of Communication en 1948.  La revolución digital convirtió la tecnología que antes era analógica a formato digital. Al hacer esto, se hizo posible hacer copias que eran idénticas al original. En las comunicaciones digitales, por ejemplo, repitiendo el hardware fue posible amplificar la señal digital y pasarla sin pérdida de información en la señal. De igual importancia para la revolución fue la capacidad de transferir fácilmente la información digital entre los medios de comunicación, y acceder a ella o distribuirla de forma remota.

Un hito importante en la revolución fue la transición de la música grabada analógica a la digital. En la década de 1980, el formato digital de discos compactos ópticos suplantó, como el medio más popular, a los formatos analógicos, como los discos de vinilo y las cintas de casete.

Línea de tiempo

Orígenes (1947–1969) 

En 1947 se inventó el transistor, provocando la creación de equipos digitales más avanzados. En los años 1950 y 1960, los militares, los gobiernos y otras organizaciones, ya tenían sistemas informáticos.

El público fue introducido por primera vez a los conceptos que conducirían a Internet cuando un mensaje se envía a través de ARPANET en 1969. Las redes de paquete conmutado como ARPANET, Mark I, CYCLADES, Merit Network, Tymnet, y Telenet, se desarrollaron a finales de 1960 y principios de 1970 utilizando una variedad de protocolos. ARPANET, en particular, condujo al desarrollo de protocolos de interconexión, en el que múltiples redes separadas podrían estar unidas entre sí en una red de redes.

El movimiento Whole Earth de la década de 1960 llevó a la inspiración y la creación eventual de la World Wide Web.

La década de 1970 

La década de 1970 vio la introducción de la computadora personal, computadoras de tiempo compartido, a consola de videojuegos, los juegos coin-op, y la posterior época dorada de los videojuegos de arcade. A medida que proliferó la tecnología digital, y el cambio del mantenimiento de registros analógicos a digitales se convirtió en el nuevo estándar en los negocios, se popularizó un nuevo puesto de trabajo, transcriptor de datos. El trabajo del transcriptor de datos era convertir los datos analógicos (registros de clientes, facturas, etc.) en datos digitales.

La década de 1980 

En los países desarrollados, las computadoras consiguen semi-ubicuidad durante la década de 1980, mientras se abrían camino en las escuelas, los hogares, las empresas, y la industria.  Los cajeros automáticos, los robots industriales, la CGI en cine y televisión, la música electrónica, los sistemas de BBS y los videojuegos, alimentaron lo que se convirtió en el espíritu de la época de la década de 1980. Millones de personas compraron computadoras personales, convirtiendo a nombres de fabricantes de computadoras personales tales como Apple, Commodore, y Tandy, en nombres muy familiares. Hasta nuestros días, la Commodore 64 se cita a menudo como el ordenador más vendido de todos los tiempos, habiendo vendido 17 millones de unidades (según algunas versiones), entre 1982 y 1994.

En 1984, la Oficina del Censo de los Estados Unidos comenzó a recoger datos sobre el uso de las computadoras y el Internet en Estados Unidos; su primera encuesta mostró que el 8,2% de todos los hogares tenía un ordenador personal en 1984, y que los hogares con niños menores de 18 años tenían casi el doble de probabilidades de tener uno en un 15,3% (las familias de clase media y media-alta fueron las más propensos a poseer uno, con un 22,9% de probabilidad). Para 1989, el 15% de todos los hogares estadounidenses tenía una computadora, y casi el 30% de los hogares con niños menores de 18 años poseían uno. A fines de la década de 1980, muchas empresas ya eran dependientes de los ordenadores y de la tecnología digital.

Motorola creó el primer teléfono móvil Motorola DynaTAC en 1983. Sin embargo, este dispositivo utilizaba la comunicación analógica. Los teléfonos móviles digitales no se vendieron en el mercado hasta el año 1991, cuando la red 2G comenzó a abrirse en Finlandia para dar cabida a la demanda inesperada de los teléfonos móviles, que se estaba convirtiendo en evidente a finales de la década de 1980.

La primera cámara digital fue creada en 1988, y las primeras se comercializaron en diciembre de 1989 en Japón, y en 1990 en Estados Unidos. A mediados de la década de 2000, su popularidad había eclipsado a la de las cámaras tradicionales.

La tinta digital también se inventó y desarrolló a finales de la década de 1980. El sistema CAPS de Disney (creado en 1988) se utilizó para una escena de La Sirenita de 1989, y luego para todas sus películas de animación entre los años 1990 y 2004.

La década de 1990 

Tim Berners-Lee diseñó la World Wide Web, logrando el concepto general en marzo de 1989 y la escritura del código y el servidor en los últimos meses de 1990. La primera emisión pública de HDTV digital fue la de la Copa del Mundo de 1990, que se emitió en 10 salas de cine en España e Italia. Sin embargo HDTV no se convirtió en un estándar hasta mediados de la década de 2000 fuera de Japón.

La World Wide Web se hizo accesible al público en 1991, anteriormente disponible sólo para el gobierno y las universidades. En 1993, Marc Andreesen y Eric Bina introdujeron Mosaic, el primer navegador web capaz de mostrar las imágenes en línea, y que fue la base para los navegadores posteriores tales como Netscape Navigator e Internet Explorer. Internet se expandió rápidamente, y para 1996, se convirtió en parte del conocimiento general, y muchas empresas ya mostraban sitios web en sus anuncios. En 1999, casi todos los países tenían una conexión, y casi la mitad de los estadounidenses y personas en varios otros países usaban Internet regularmente. Sin embargo, a lo largo de la década de 1990, la mayoría de las conexiones eran lentas de acceso telefónico y la cultura de Internet en masa adquirida en el siglo XXI no fue posible en esa época.

En 1989, alrededor del 15% de todos los hogares en los Estados Unidos era dueño de una computadora personal, y para el año 2000, esto subió hasta un 51%; para las familias con niños cerca del 30% poseía un ordenador en 1989, y en el 2000 más del 75% poseía uno.

La década de 2000 

Los teléfonos móviles se convirtieron tan omnipresentes como los ordenadores a principios del decenio de 2000, con salas de cine comenzando a mostrar anuncios diciendo a la gente que silenciara sus teléfonos. Estos teléfonos también se convirtieron en mucho más avanzados que los de la década de 1990, la mayoría de los cuales sólo tenían llamadas o como máximo permitido la práctica de los juegos simples.

Existían los mensajes de texto en la década de 1990, pero no fueron ampliamente utilizados hasta la década de 2000, cuando esto se convirtió en un fenómeno cultural.

La revolución digital fue verdaderamente global en este tiempo. Después de revolucionar la sociedad en el mundo desarrollado en la década de 1990, la revolución digital se propagó a las masas en el mundo en desarrollo en la década de 2000.

A finales de 2005, la población de Internet alcanzó 1000 millones, y 3 mil millones de personas en todo el mundo utilizaban los teléfonos móviles a finales de esa década. También, HDTV se convirtió en el formato estándar de emisión de la televisión en muchos países a finales de esa década.
Los teléfonos móviles se convirtieron tan omnipresentes como los ordenadores a principios del decenio de 2000, con salas de cine comenzando a mostrar anuncios diciendo a la gente que silenciara sus teléfonos. Estos teléfonos también se convirtieron en mucho más avanzados que los de la década de 1990, la mayoría de los cuales sólo tenían llamadas o como máximo permitido la práctica de los juegos simples.

Existían los mensajes de texto en la década de 1990, pero no fueron ampliamente utilizados hasta la década de 2000, cuando esto se convirtió en un fenómeno cultural.

La revolución digital se convirtió verdaderamente global en este tiempo. Después de revolucionar la sociedad en el mundo desarrollado en la década de 1990, la revolución digital se propagó a las masas en el mundo en desarrollo en la década de 2000.

A finales de 2005 la población de Internet alcanzó 1000 millones, y 3 mil millones de personas en todo el mundo utilizaban los teléfonos móviles a finales de la década. También, HDTV se convirtió en el formato estándar de emisión de la televisión en muchos países a finales de esa década.

La década de 2010 

El uso generalizado y la interconectividad de dispositivos de las redes móviles y la telefonía móvil, recursos y sitios de Internet, y las redes sociales, se han convertido en un estándar de facto en la comunicación digital. En 2012, más de 2 mil millones de personas usaban Internet, el doble del número que en 2007. La nube había entrado en la corriente principal a principios de la década de 2010. Para 2015, se esperaba que los Tablet PC y teléfonos inteligentes superaran a las computadoras personales en el uso de Internet

Tecnologías convertidas 
 Cilindro de fonógrafo, Gramófono y Casete a Disco compacto (1982)
 VHS a Video CD (1993), DVD (1997) y Blu-ray Disc (2006)
 Fotografía analógica a Fotografía digital (1990)
 Cinematografía analógica a Cinematografía digital (mediados de la década de 2000)
 Televisión analógica a Televisión digital (mediados de la década de 2000)
 Radio analógica, Radio digital (mediados de la década de 2010) y el Podcasting (2004)
 Teléfono de pago y teléfono móvil analógico (1G) a Teléfono móvil digital (2G) (mediados de la década de 1990)
 Correo, telegrama y fax a Email (mediados y finales de la década de 1990)
 Publicación a publicación electrónica (mediados de la década de 2000)

Base tecnológica 

Subyacente a la revolución digital vino el desarrollo de la computadora electrónica digital, la computadora personal, y en particular el microprocesador con su incremento de desempeño estable (como se describe en la ley de Moore), que permitió a la tecnología informática fuera embebida en una amplia gama de objetos, desde las cámaras hasta reproductores de música personales. Igualmente importante fue el desarrollo de las tecnologías de transmisión, incluyendo las redes de computadoras, la Internet y la radiodifusión digital. Teléfonos 3G, cuya penetración social, creció de manera exponencial en la década de 2000, también jugó un papel muy importante en la revolución digital ya que proporcionan simultáneamente entretenimiento, comunicación y conectividad en línea.

Impacto socioeconómico 

Los aspectos positivos incluyen una mayor interconectividad, la comunicación más fácil, y la exposición de la información que en el pasado podrían haber sido suprimidas más fácilmente por los regímenes totalitarios. Michio Kaku escribió en sus libros, Physics of the Future que el fracaso del golpe soviético de 1991 se debió en gran parte a la existencia de la tecnología, como la máquina de fax y computadoras que expusieron la información clasificada.

El impacto económico de la revolución digital ha sido grande. Sin la (WWW) World Wide Web, por ejemplo, la globalización y la subcontratación no sería tan factible como lo son hoy. La revolución digital ha cambiado radicalmente la forma en que los individuos y las empresas interactúan. Pequeñas compañías regionales tuvieron acceso a mercados mucho más grandes. Conceptos como los servicios en demanda y de fabricación y la caída rápida de los costos de tecnología hicieron posibles innovaciones en todos los aspectos de la industria y la vida cotidiana.
Después de las preocupaciones iniciales de la existencia de una paradoja de la productividad de IT, hay más pruebas de que las tecnologías digitales han aumentado significativamente la productividad y el rendimiento de las empresas.

Los efectos negativos incluyen la sobrecarga de información, los depredadores de Internet, las formas de aislamiento social, y la saturación de los medios de comunicación. En una encuesta de miembros prominentes de los medios de comunicación nacional, el 65% dijo que Internet está afectando el periodismo más de lo que está ayudando, al permitir a cualquier persona, no importa cómo de aficionada y no calificada sea, convertirse en un periodista; causando que la información sea más turbia y el surgimiento de la teoría de conspiración de una manera que no existía en el pasado.

En algunos casos, el empleo por parte de los empleados de las compañías, de medios digitales portables y computadoras de trabajo para usos personales — correo electrónico, mensajería instantánea, juegos de ordenador — son a menudo culpados de la reducir la productividad de sus compañías. El uso de computadoras y otras actividades digitales no relacionadas con el trabajo en el lugar de trabajo ayudaron a generar formas más fuertes de invasión de la privacidad, como la grabación de pulsaciones de teclas y filtrado de información de aplicaciones (software espía y el software de control de contenido).

El intercambio de información y la privacidad 

La privacidad en general se convirtió en una preocupación durante la revolución digital. La capacidad de almacenar y utilizar esas grandes cantidades de información diversa abrió posibilidades para el seguimiento de las actividades e intereses individuales. Liberales y defensores de los derechos de privacidad temían la posibilidad de un futuro donde las estructuras de poder centralizadas controlan a la población a través de la vigilancia y seguimiento de la información personal en programas como Information Awareness Office de la CIA. Defensores de los consumidores se opusieron a la capacidad del mercado de dirigir a los individuos, discriminar en las decisiones de contratación y de préstamo, monitorización invasivo del comportamiento de los empleados y las comunicaciones, y la ganancia general de la información personal compartida involuntariamente.

El Internet, especialmente la WWW en la década de 1990, abrió nuevas vías generales de comunicación e intercambio de información. La capacidad de compartir fácil y rápidamente la información a escala mundial trajo consigo un nuevo nivel de libertad de expresión. A los individuos y las organizaciones se les dio de pronto la capacidad de publicar sobre cualquier tema, a una audiencia global, a un costo insignificante, sobre todo en comparación con cualquier tecnología de la comunicación anterior.

Los grupos de intereses especiales, así como las instituciones sociales y religiosas encontraron muchos de los contenidos objetables, incluso peligrosos. Muchos padres y organizaciones religiosas, especialmente en los Estados Unidos, se alarmaron por la pornografía, más fácilmente disponible para los menores. En otras circunstancias, la proliferación de información sobre temas tales como la pornografía infantil, la construcción de bombas, la comisión de actos de terrorismo, y otras actividades violentas eran alarmantes para muchos grupos diferentes de personas. Estas preocupaciones han contribuido a los argumentos para la censura y la regulación en la WWW.

Los derechos de autor y de marca comercial 

Los problemas de derechos de autor y marca registrada también encontraron una nueva vida en la revolución digital. La amplia capacidad de los consumidores para producir y distribuir reproducciones exactas de las obras protegidas cambió radicalmente el panorama de la propiedad intelectual, especialmente en las industrias de la música, el cine y la televisión.

La revolución digital, especialmente en cuanto a la privacidad, derechos de autor, la censura y el intercambio de información, sigue siendo un tema controvertido. A medida que la revolución digital avanza aún no está claro hasta qué punto la sociedad se ha visto afectada y se verá alterada en el futuro.

Preocupaciones 

Mientras que la sociedad ha obtenido grandes beneficios de la Revolución Digital, especialmente en términos de la accesibilidad de la información existen algunas preocupaciones. Los poderes expandidos de la comunicación y la distribución de información, capacidades aumentadas para tecnologías existentes, y el advenimiento de nueva tecnología, trajeron consigo muchas oportunidades potenciales de explotación. La Revolución Digital ayudó a introducir una nueva era de vigilancia en masa, generando un nuevo rango de problemas civiles y de derechos humanos. La confiabilidad de la información se convirtió en un problema en el momento en que esta podía ser fácilmente replicada, pero no verificada. La Revolución Digital hizo posible el almacenamiento y el rastreo de hechos, artículos y estadísticas.

Desde la perspectiva del historiador una gran parte de la historia de la humanidad es conocida a través de objetos físicos del pasado que han sido encontrados o preservados, particularmente en documentos escritos. Los registros digitales son fáciles de crear pero aún más fáciles de destruir y modificar. Los cambios en los formatos de almacenamiento así como el almacenamiento de información en medios obsoletos para los que no están disponible los equipos de reproducción, pueden hacer que la recuperación de los datos sea difícil o casi imposible e incluso identificar qué representan esos datos y si son de interés, sea casi imposible si estos no son fáciles de leer o si existe un gran número de dichos archivos a identificar. La información que se pasa como investigación auténtica o estudio debe ser escrutada o verificada. Con una tan masiva proliferación de la información se ha hecho posible escribir un artículo citando fuentes completamente falsas, también basadas fuentes falsas.

Estos problemas se han complicado aún más con el uso del manejo de los derechos digitales y otras tecnologías de prevención de copia que, siendo diseñadas para que los datos sean leídos solamente en máquinas específicas, pueden hacer imposible la futura recuperación de datos. De manera interesante, el Voyager Golden Record, que está diseñado para ser leído por un extraterrestre inteligente (tal vez un homólogo del ser humano proveniente del futuro lejano), se ha grabado en formato analógico en vez de en formato digital, específicamente, para su fácil interpretación y análisis

Véase también 
 Revolución
 Revolución Neolítica
 Revolución agrícola británica
 Revolución Científica
 Revolución Industrial
 Tecnologías de la información y la comunicación
 Nanotecnología
 Nativo digital
 Documento electrónico
 Industria 4.0
 Tercera Revolución Industrial
 Dataísmo

Referencias

Enlaces externos 

 Virginia Heffernan (New York Times) - The Digital Revolution
 Virginia Heffernan (New York Times), an interview

Siglo XX
Siglo XXI
Medios digitales
Era de la información
Revolución científica